Zara (kledingketen), een Spaanse kledingketen
 Zara Phillips, de dochter van Prinses Anne, de enige dochter van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, en Mark Phillips
 Zadar (plaats) (Italiaans: Zara), een havenstad in Kroatië aan de Adriatische Zee
 Dubaikreek, de Oudgriekse naam voor deze zoutwaterkreek in Dubai
 Zara (kruiser), Italiaanse zware kruiser
 Zara (zangeres), een Russische zangeres
 Zara (kansspel), een middeleeuws dobbelspel
 Zara (district), een district in de Turkse provincie Sivas
 Zara (metrostation)